

Automobilismo
Mercedes-Benz Classe V – monovolume prodotta dalla casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz.

Cacciatorpediniere 
Classe V – classe di cacciatorpediniere britannici entrata in servizio a partire dal 1917
Classe V – classe di cacciatorpediniere britannici entrata in servizio a partire dal 1942
Classe V – classe di cacciatorpediniere greci di fabbricazione tedesca entrata in servizio alla fine della prima guerra mondiale. Prestatorno per breve tempo servizio nella marina francese

Sommergibili 
Classe V – classe di sommergibili britannici entrata in servizio durante la prima guerra mondiale
Classe V – denominazione collettiva di nove sommergibili statunitensi entrati in servizio tra le due guerre mondiali, meglio noti come V-boat
Classe V – classe di sommergibili britannici entrata in servizio durante la seconda guerra mondiale

Sottomarini 
Classe Valiant, anche conosciuta come Classe V – classe di sottomarini britannici entrata in servizio a partire dal 1966
Classe Vanguard, anche conosciuta come Classe V – classe di sottomarini britannici entrata in servizio a partire dal 1993